

Geografia
 Dorio – comune italiano della provincia di Lecco
 Dorio – ex comune della Grecia nella periferia del Peloponneso

Persone
 Durante Dorio – storico e notaio italiano
 Gabriella Dorio – ex mezzofondista italiana
 Julian Dorio – musicista e batterista statunitense